The Woman Haters – cortometraggio del 1912 diretto da Hal Reid
The Woman Haters – cortometraggio del 1913 diretto da Henry Lehrman